La casa dei sette falchi (The House of the Seven Flies) – romanzo di Victor Canning del 1952
La casa dei sette falchi (The House of the Seven Hawks) – film del 1959 diretto da Richard Thorpe